

Населені пункти та їхні частини
 Випихи — село в гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Випихи — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Випихи — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Випихи — частина села Творковиці в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Випихи — частина села Туроснь-Косьцельна в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Випихи — частина села Бушкови в гміні Кольбуди Ґданського повіту Поморського воєводства

Примітки